

Cinema 
 Il mastino dei Baskerville (Der Hund von Baskerville, 4. Teil) – film del 1915 diretto da Richard Oswald
Il mastino dei Baskerville (The Hound of the Baskervilles) – film del 1939 diretto da Sidney Lanfield
Il mastino dei Baskerville (The Hound of the Baskervilles) – film del 1972 diretto da Barry Crane

Letteratura 
 Il mastino dei Baskerville – romanzo di Arthur Conan Doyle del 1902

Televisione 
 Il mastino dei Baskerville – film per la televisione del 1988 diretto da Brian Mills
 Il mastino dei Baskerville – film per la televisione del 2000 diretto da David Attwood

Pagine correlate 
Il mastino di Baskerville (disambigua)